KTR steht für:
 Bahnhof Trompet (DS100-Code)
 KTR Systems
 RAAF Base Tindal (IATA-Code)

Ktr steht für:
 Kostenträger

Abkürzung